Monasterio de la Merced puede hacer referencia a cualquier monasterio bajo la advocación de la Virgen de la Merced, habitualmente los fundados para la orden de la Merced (mercedarias).
 Monasterio de La Merced (Jaén)
 Huete#Monasterio de la Merced